Hubert Martin, dit Pit Martin, né le  à Rouyn-Noranda au Québec province du Canada, est un joueur de hockey sur glace professionnel. Il est mort noyé lorsque sa motoneige a sombré dans le lac Kanasuta à Rouyn-Noranda, le .

Biographie 

Le , Hubert Martin est porté disparu lors d’un accident de motoneige : alors qu’il circulait avec un ami sur le lac Kanasuta gelé, la glace cède sous le poids des machines. Il est déclaré mort par les autorités le lendemain, et son corps est retrouvé le surlendemain.

Carrière
Il a joué en junior pour les Red Wings de Hamilton de 1959 à 1963.

Surnommé « Pit », il a évolué pour les Red Wings de Détroit de 1963 à 1965, pour les Bruins de Boston de 1965 à 1967, pour les Black Hawks de Chicago de 1967 à 1977 et pour les Canucks de Vancouver de 1977 à 1979.

En 1967, il fut impliqué dans un échange : en compagnie de Jack Norris et de Gilles Marotte, il fut échangé aux Black Hawks en retour de Phil Esposito, Ken Hodge et Fred Stanfield.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|1959-1960 || Tiger Cubs de Hamilton || AHO || 29|| 13|| 12|| 25|| 0|| - || - || - || - || -
|-
|1960-1961 || Red Wings de Hamilton || AHO || 48|| 20|| 21|| 41|| 0|| - || - || - || - || -
|-
|1961-1962 || Red Wings de Hamilton || AHO || 48|| 42|| 46|| 88|| 0|| - || - || - || - || -
|-
|1961-1962|| Red Wings de Détroit || LNH|| 1|| 0|| 1|| 1|| 0|| - || - || - || - || -
|-
|1962-1963|| Hornets de Pittsburgh || LAH|| 5|| 1|| 2|| 3|| 0|| - || - || - || - || -
|-
|1963-1964|| Hornets de Pittsburgh || LAH|| 21|| 3|| 7|| 10|| 2|| - || - || - || - || -
|-
|1963-1964|| Red Wings de Détroit || LNH|| 50|| 9|| 12|| 21|| 28|| 14|| 1|| 4|| 5|| 14
|-
|1964-1965|| Red Wings de Détroit || LNH|| 58|| 8|| 9|| 17|| 32|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
|1965-1966|| Hornets de Pittsburgh || LAH|| 16|| 6|| 6|| 12|| 26|| - || - || - || - || -
|-
|1965-1966|| Red Wings de Détroit || LNH|| 10|| 1|| 1|| 2|| 0|| - || - || - || - || -
|-
|1965-1966|| Bruins de Boston || LNH|| 41|| 16|| 11|| 27|| 10|| - || - || - || - || -
|-
|1966-1967|| Bruins de Boston || LNH|| 70|| 20|| 22|| 42|| 40|| - || - || - || - || -
|-
|1967-1968|| Black Hawks de Chicago || LNH|| 63|| 16|| 19|| 35|| 36|| 11|| 3|| 6|| 9|| 2
|-
|1968-1969|| Black Hawks de Chicago || LNH|| 76|| 23|| 38|| 61|| 73|| - || - || - || - || -
|-
|1969-1970|| Black Hawks de Chicago || LNH|| 73|| 30|| 33|| 63|| 61|| 8|| 3|| 3|| 6|| 4
|-
|1970-1971|| Black Hawks de Chicago || LNH|| 62|| 22|| 33|| 55|| 40|| 17|| 2|| 7|| 9|| 12
|-
|1971-1972|| Black Hawks de Chicago || LNH|| 78|| 24|| 51|| 75|| 56|| 8|| 4|| 2|| 6|| 4
|-
|1972-1973|| Black Hawks de Chicago || LNH|| 78|| 29|| 61|| 90|| 30|| 15|| 10|| 6|| 16|| 6
|-
|1973-1974|| Black Hawks de Chicago || LNH|| 78|| 30|| 47|| 77|| 43|| 7|| 2|| 0|| 2|| 4
|-
|1974-1975|| Black Hawks de Chicago || LNH|| 70|| 19|| 26|| 45|| 34|| 8|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
|1975-1976|| Black Hawks de Chicago || LNH|| 80|| 32|| 39|| 71|| 44|| 4|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
|1976-1977|| Black Hawks de Chicago || LNH|| 75|| 17|| 36|| 53|| 22|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|1977-1978|| Black Hawks de Chicago || LNH|| 7|| 1|| 1|| 2|| 0|| - || - || - || - || -
|-
|1977-1978|| Canucks de Vancouver || LNH|| 67|| 15|| 31|| 46|| 36|| - || - || - || - || -
|-
|1978-1979|| Canucks de Vancouver || LNH|| 64|| 12|| 14|| 26|| 24|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2

| || 324|| 485|| 809|| 609|| 100|| 27|| 31|| 58|| 56

Références

Voir aussi 

Naissance en décembre 1943
Naissance à Rouyn-Noranda
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Hornets de Pittsburgh
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Gagnant du trophée Bill-Masterton
Champion de la Coupe Memorial
Décès en novembre 2008
Décès au Québec
Décès à 64 ans
Mort par noyade accidentelle
Mort par noyade dans un plan d'eau
Attaquant de hockey sur glace